Девин може да се отнася за:
 Девин, град в Област Смолян
 Община Девин – община в Област Смолян с адм. център гр. Девин
 „Девин“ АД – българска компания в гр. Девин, производител на бутилирана вода
 ВЕЦ „Девин“ – електроцентрала край гр. Девин
 Девин - седловина в планината Тангра на остров Ливингстън край бреговете на Антарктика, наименувана на гр. Девин
 Девин (или Девинска крепост) - останки от крепост в рамките на днешна Братислава, Словакия